Die Paleskaja Woblasz (belarussisch Палеская вобласць; russisch Полесская область Polesskaja Oblast) war ein Verwaltungsbezirk im Südosten von Belarus, der im Süden an die Ukraine grenzt. Hauptstadt der Woblasz ist Masyr, belarussisch Мазыр; russisch Мозырь (Mosyr). Sie ist am 15. Januar 1954 in der Homelskaja Woblasz aufgegangen.

Geographie 
Die Paleskaja Woblasz war in 17 Kreise, 211 Dorfsowjets, 3 Städte und 10 städtische Siedlungen gegliedert. Die Stadt Masyr stellte das Gebietszentrum dar.

Nachbarregionen 
Die Paleskaja Woblasz grenzte im Westen an die Pinskaja Woblasz, im Norden an die Minskaja und Mahiljouskaja Woblasz und im Osten an die Homelskaja Woblasz in Belarus. Im Osten grenzte sie an den Oblast Brjansk in Russland. Im Süden grenzte sie an die Oblaste Tschernihiw, Kiew und Schytomyr in der Ukraine.

Rajone 

Paleskaja